Wherry:

 
 Wherry —  тип небольшой лодки, традиционно использовавшейся в Англии.